Мокамбо има више значења:

 Мокамбо
 Мокамбо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Мокамбо, Кантарана (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мокамбо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мокамбо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику